Zopff ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Gottfried Zopff, auch Henricus Gotefredus (1692–1755), deutscher Mediziner
 Hermann Zopff (1826–1883), deutscher Musikwissenschaftler und Komponist
 Hermann Zopff (Architekt) (1871–1945), deutscher Architekt, Stadtbaurat in Wilhelmshaven von 1910 bis 1937